Protocyon — вимерлий рід невеликих псових, ендемік Південної та Північної Америки пізнього плейстоцену існував 781 — 12 Кілороків тому.

Населяв луки Південної Америки до кінця плейстоцену і був високоспеціалізованим хижаком та падальником. Харчувався в основному численними видами оленів, верблюдів, таясових, коневих, а також дитинчатами хоботних, велетенських лінивців та Glyptodontidae. Вагою 20 — 30 кг

Рід відомий у трьох видів копалин, кожен з яких представлений географічно.

 Protocyon troglodytes, Бразилія
 Protocyon orcesi, Еквадор
 Protocyon scagliarum, Аргентина

Рештки Protocyon troglodytes Schubert et al. (2019) знайдені у печері Ойо-Негро, печерної системи Сак-Актун, Мексика

Кладограма

Примітки 

Псові
Ссавці плейстоцену
Вимерлі тварини, описані 1855